Dimmeler ist der Familienname folgender Personen:

Herbert Dimmeler (* 1942), Schweizer Fußballspieler
Stefanie Dimmeler (* 1967), deutsche Biologin und Biochemikerin

Siehe auch:
Dimmler